

Geografia 
 Veselovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Rostov, Russia europea

Persone 
 Aleksandr Nikolaevič Veselovskij – filologo russo
 Boris Veselovskij – economista russo